Соля́нский тупик — небольшая улица в центре Москвы от Солянского проезда, в Таганском районе.

Происхождение названия 
Тупик назван в конце XIX — начале XX веков по Солянскому проезду, к которому примыкает.

Описание 
Солянский тупик начинается от Солянского проезда у церкви Всех Святых на Кулишках, спускается на юг и заканчивается в городской застройке. В начале тупика расположен один из выходов станции метро «Китай-город».

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 1/4, строения 1, 2 — Доходный дом с торговыми помещениями храма Всех Святых на Кулишках (1810-е; 1827; 1890-е)

См. также 
 Улица Солянка
 Солянский проезд
 Церковь Всех Святых на Кулишках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Таганского района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема улицы